Model solar stàndard, model actual de descripció física del Sol
 Mobile Servicing System, sistema robot de l'Estació Espacial Internacional
 Mobile Satellite Service, servei regulat per la Unió Internacional de Telecomunicacions
 MSS també és l'abreviatura habitual del plural de manuscrit